Matthias Schuch (* 25. August 2000 in Wien) ist ein österreichischer Kameramann und Filmeditor.

Leben 
Geboren und aufgewachsen ist Matthias Schuch in Wien. Während seiner Schulzeit fotografierte er für das online Hip-Hop Magazin The Message und machte sich noch zu seiner Schulzeit als Fotograf selbstständig. Seit 2022 arbeitet Matthias Schuch auch als freiberuflicher Kameramann und Editor.

Filmografie (Auswahl) 
Kamera und Schnitt
 2021: JAN (Kurzdokumentation)
 2022: Pink (in Postproduktion) (Kurzspielfilm)
 2022: Barocksaal (Kurzspielfilm)
 2023: NACHTDIENST (Kurzspielfilm)
 In Produktion: Der Wolf (AT, Langspielfilm)

Einzelnachweise 

Kameramann
Filmeditor
Österreicher
Geboren 2000
Mann